Le Tapioca est un féculent à base des racines du manioc.

On trouve aussi : 
 Tapioca (le général), le nom d'un personnage des aventures Tintin.
 Tapioca, un mécanisme de communication logiciel associé à Telepathy.